(Listen for) The Rag and Bone Man è il decimo album di inediti del gruppo musicale inglese And Also the Trees, pubblicato nel 2007.

Tracce

Collegamenti esterni